Contenson, nom de lieu devenu nom de terre, est porté par plusieurs personnalités.

Personnalités 

 Jacques-Just de Contenson (1754-1830), militaire et homme politique français, maire de Roanne et président du Conseil général de la Loire ;
 Guy de Contenson (1844-1928), explorateur et officier français ;
 Ludovic de Contenson (1861-1935), géographe et historien français ;
  (1882-1959), général français de la Seconde Guerre mondiale ;
 Pierre-Marie de Contenson (1918-1976), théologien dominicain, prieur, directeur de la Commission léonine ;
 Henri de Contenson (1926-2019), archéologue français, directeur de fouilles au Proche-Orient.
Louis Dubessey de Contenson (1948-), amiral

Nom de lieux 

 Château de Contenson, dans le département de la Loire, en France.